A 12 111-es számú mellékút egy rövid országos közút-szakasz Pest megye északi szélén, a Börzsöny nyugati részén fekvő Letkés közigazgatási területén. A település központjában ágazik ki az 1201-es útból, annak 9,5 kilométerénél, onnantól vezet az Ipoly folyásáig, amely egyben államhatárt is képez ezen a részen Magyarország és Szlovákia között. Az út a határátkelési pontig vezet, folytatása az 1518-as számozású, négy számjegyű szlovákiai út, amely Ipolyszalka központjában az Ipoly-mente felvidéki településeit feltáró 564-es útba torkollik be.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek

12111